Siale Piutau (1985-), joueur tongien de rugby à XV ;
 Charles Piutau (1991-), joueur néo-zélandais de rugby à XV et de rugby à VII.